A Etapa de Le Castellet da Fórmula 3 em 2021 foi realizada nos dias 19 e 20 de junho de 2021 em três corridas no Circuito Paul Ricard, em Le Castellet, França, sendo a segunda etapa do Campeonato de Fórmula 3 de 2021, categoria de monopostos. Serviu como evento de apoio ao Grande Prêmio da França de 2021, realizado na mesma data e local.

Resultados

Qualificação

Corrida Curta 1 

 Notas

  – Ido Cohen recebeu uma punição de tempo de 5 segundos por forçar Rafael Villagómez fora da pista na curva 11 da última volta.

Corrida Curta 2 

 Notas

  – Lorenzo Colombo recebeu uma punição de tempo de 5 segundos por sair da pista e ganhar uma vantagem na curva 9.

Corrida Longa

Tabela do campeonato após a corrida 
Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.

 Tabela do campeonato de pilotos

 Tabela do campeonato de equipes

Ver também 
 Grande Prêmio da França de 2021

Le Castellet
Desporto na França em 2021